A 2013-as WTCC marokkó nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság második fordulója. 2013. április 7-én rendezték meg a Marrakech Street Circuit-n, Marrakechben.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
 Hivatalos eredmények
Szöveges beszámoló a futamokról

Marokkó sportélete
Marokko